Estàtira (esposa d'Artaxerxes II), reina de Pèrsia
 Estàtira (esposa de Darios III), reina de Pèrsia.
 Estàtira o Barsina, esposa d'Alexandre el Gran.
 Estàtira del Pont, germana del rei Mitridates VI Eupator